Avenger peut désigner :

Avions 
 Avro Avenger, un prototype de chasseur biplan monoplace britannique de l'Entre-deux-guerres ;
 Grumman TBF Avenger, un bombardier-torpilleur américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 McDonnell Douglas A-12 Avenger II était un projet de construction d'avion embarqué ;
 General Atomics Avenger, un drone de combat, connu aussi sous le nom de Predator C.

Armement 
 GAU-8 Avenger, un canon automatique de calibre  ;
 AN/TWQ-1 Avenger, un système de défense sol-air de courte portée.

Autres 
 Avenger, un véhicule de la marque américaine Dodge ;
 Avenger, une série d'animation japonaise ;
 Avenger, un jeu vidéo d'arcade ;
 Road Avenger, un jeu vidéo d'action ;
 The Toxic Avenger, un film américain d'horreur parodique ;
 The Double-D Avenger, un film américain sorti en 2001.

Voir aussi